Але́й — многозначный термин.

Топоним 
 Алей — река в Алтайском крае России.

Имя собственное 
 Алей — в древнегреческой мифологии царь Тегеи.